Martina Hingis e Jana Novotná erano le detentrici del titolo, ma solo Novotná ha partecipato in coppia con Nataša Zvereva. Novotná e Zvereva hanno perso in semifinale contro Mariaan de Swardt e Olena Tatarkova.

de Swardt e Tatarkova hanno perso in finale contro Lindsay Davenport e Corina Morariu, 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Jana Novotná /  Nataša Zvereva (semifinali)
 Martina Hingis /  Anna Kurnikova (ritiro)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (secondo turno)
 Serena Williams /  Venus Williams (ritiro per infortunio di Serena)
 Elena Lichovceva /  Ai Sugiyama (secondo turno)
 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Lindsay Davenport /  Corina Morariu (campionesse)
 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (terzo turno)
 Mariaan de Swardt /  Olena Tatarkova (finale)

 Irina Spîrlea /  Caroline Vis (terzo turno) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (secondo turno) 
 Mary Joe Fernández /  Monica Seles (quarti di finale) 
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (secondo turno) 
 Virginia Ruano Pascual /  Paola Suárez (terzo turno) 
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (primo turno) 
 Cara Black /  Irina Seljutina (secondo turno) 
 Cătălina Cristea /  Ruxandra Dragomir (primo turno) 
 Debbie Graham /  Lori McNeil (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 1999